-{Poison}- на енглеском значи отров, а може се односити на:
 -{Poison}-, песму групе Продиџи
 -{Poison}-, песму Алиса Купера